Антио́х ( — Противостоящий) — имя греческого происхождения, антропоним, топоним. Женская форма имени — .

Цари 
 Антиох (царь орестов) — правил в V веке до н. э.
 Антиох (царь Мессении) — правил в VIII веке до н. э.
 Цари Сирии:
 Антиох I Сотер — сирийский царь из династии Селевкидов.
 Антиох II Теос — сирийский царь из династии Селевкидов.
 Антиох III Великий (242 до н. э. — 187 до н. э.) — сирийский царь из династии Селевкидов.
 Антиох (221 до н. э.—193 до н. э.) — селевкидский принц, первый сын Антиоха III и Лаодики III.
 Антиох IV Епифан — сирийский царь из династии Селевкидов македонского происхождения, сын Антиоха III Великого.
 Антиох V Евпатор — сирийский царь из династии Селевкидов, сын Антиоха IV Епифана.
 Антиох VI Дионис Эпифан
 Антиох VII Сидет — сирийский царь из династии Селевкидов.
 Антиох VIII Грип — сирийский царь из династии Селевкидов.
 Антиох IX Кизикский
 Антиох X Евсеб Филопатор
 Антиох XI Филадельф (ум. 92 до н. э.) — сирийский царь из династии Селевкидов.
 Антиох XII Дионис
 Антиох XIII Дионис Каллиник (Антиох XIII Азиатский)
 Антиох Гиеракс (ок. 263 до н. э. — 226 до н. э.) — правитель части государства Селевкидов в Малой Азии.
 Цари Коммагены:
 Антиох I Теос Коммагенский, правил в 70—38 до н. э.
 Антиох II Коммагенский, ум. 29 до н. э.
 Антиох III Коммагенский, правил 12—17 до н. э.
 Антиох IV Коммагенский, правил 38—72 гг.
 Антиох — тронное имя вождя первого сицилийского восстания рабов Евна.
 Антиох Никатор — гипотетический царь Греко-бактрийского царства.

Другие 
 Антиох (ум. нач. IV века) — мученик Севастийский.
 Антиох (сын Геракла) — в греческой мифологии эпоним одной из фил в Аттике.
 Антиох из Аскалона (ок. 130 до н. э. — 68 до н. э.) — древнегреческий философ, глава Пятой Академии.
 Антиох Сиракузский — древнегреческий историк.
 Антиох Сирийский (IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.
 Антиох Сицилийский — христианский мученик.
 Антиох Афинский — философ и астролог.
 Антиох Спартанский — спартанский эфор.
 Антиох Палестинский — монах, живший в VII веке.
 Антиох, командующий афинским флотом при Алкивиаде.
 Антиох Птолемаидский (? — около 408 года) — епископ Птолемаиды в Палестине, христианский проповедник и писатель.
 Антиох — восточноримский политический деятель первой половины V века.
 Антиох Сардинский (ум. 127) — раннехристианский мученик, святой Римско-католической церкви.

Топонимы 
 Антиох — город в штате Иллинойс в США
 Антиох — город в штате Калифорния в США

См. также 
 Антиохия (значения)

Примечания